Лирим Кастрати:
 Кастрати, Лирим (род. 1999) — косовский футболист.
 Кастрати, Лирим (род. 1999) — косовский футболист.